Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2014 проводился с 2 по 5 января 2015 в городе Глазго.

В чемпионате принимало участие 10 команд.

Победитель чемпионата получал право как смешанная парная сборная Шотландии выступать на чемпионате мира 2015, который проводился в апреле 2015 в городе Сочи (Россия).

Победителями чемпионата стала (во 2-й раз в своей истории) команда в составе Ли Макклири / Джудит Макклири, победившая в финале команду Логан Грей / Лорен Грей. Бронзовые медали получили проигравшие в полуфиналах команды Брюс Моуэт / Джина Эйткен и Грант Харди / Rowena Kerr.

Составы команд 

(источник: )

Групповой этап 
Группа A

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.

Тай-брейк 
4 января, 17:30

Плей-офф 

Полуфиналы. 5 января, 10:00

Финал. 5 января, 14:30

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Scottish Curling Mixed Doubles Championship Preview — The Royal Caledonian Curling Club
 McCleary Scottish Curling Mixed Doubles Champions — The Royal Caledonian Curling Club

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2015
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2015
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2015
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров 2015

Спорт в Шотландии в 2014 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар
Январь 2014 года
Спортивные соревнования в Глазго